Джо́натан Стю́арт Бе́йли (; родился 25 апреля 1988 года, , Оксфордшир, Англия, Великобритания) — английский актёр театра и кино, получивший известность благодаря роли Энтони Бриджертона в историческом сериале Netflix «Бриджертоны», за которую он получил номинацию на премию Американской Гильдии киноактёров в категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале».

Бейли начал карьеру в семь лет, сыграв в постановках Королевской шекспировской труппы «Рождественская песнь» и «Король Иоанн». За роль в пьесе  «» Бейли был номинирован на театральную премию «» 2012 года в категории «Выдающийся новичок». В 2019 году актёр получил английскую театральную премию Лоуренса Оливье в категории «Лучшая мужская роль второго плана в мюзикле» за роль в «Компании».

Биография 
Джонатан Бейли родился 25 апреля 1988 года в деревне  английского графства Оксфордшир в многодетной семье бывшего управляющего директора компании «» Стюарта Бейли. Джонатан — младший из четырёх детей и единственный сын.

Бейли решил, что хочет стать актёром в возрасте пяти лет, увидев мюзикл «Оливер!». Он ходил в танцевальный клуб в Хенли-он-Темс, где в семь лет прошёл прослушивание и получил роль в постановке Королевской шекспировской труппы 1995 года «Рождественская песнь» в  в Лондоне.

Он посещал местную начальную школу «Benson C of E», а затем получил продвинутую степень «А» в  в Оксфорде. В конце концов Бейли отложил поступление в Открытый университет и полностью посвятил себя актёрству.

В 2011 году Бейли получил роль Леонардо да Винчи в сериале BBC «», а затем сыграл в дуэте с  в комедии BBC «». В сентябре 2014 года он появился в эпизоде «Ограбление во времени» восьмого сезона сериала «Доктор Кто». Бейли сыграл репортёра Олли Стивенса в сериале ITV «Убийство на пляже». Актёр также исполнил роль второго плана Джека Паттерсона в трёх сезонах ситкома BBC Two «». Бейли сыграл одну из главных ролей в «Сожителях» и эпизодическую роль в «».

В 2019 году Бейли прошёл кастинг в исторический сериал Netflix «Бриджертоны», спродюсированный Шондой Раймс. Актёр исполнил роль виконта Энтони Бриджертона, старшего брата семейства и главного героя второго сезона сериала. Роль принесла Бейли популярность и номинацию на премию Американской Гильдии киноактёров в категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале».

Бейли был номинирован на театральную премию «» 2012 года в категории «Выдающийся новичок» за роль в пьесе  «». В 2013 году Бейли сыграл Тима Прайса в мюзикле «» на одной сцене вместе с Мэттом Смитом в лондонском театре Алмейда.

В 2017 году Бейли появился вместе с Иэном Маккелленом, Шинейд Кьюсак и Дервлой Кирван в постановке «Короля Лира» . В 2018 году Бейли получил роль во втором возрождении мюзикла «Компания» театра Вест-Энда, сыграв Джейми (первоначально женский персонаж Эми). За свою роль в 2019 году Бейли получил премию Лоуренса Оливье в категории «Лучшая мужская роль второго плана в мюзикле».

В 2022 году Бейли начал играть в спектакле «Петух»  вместе с Тэроном Эджертоном в лондонском .

Личная жизнь 
Бейли является геем. В 2020 году в нескольких интервью он поделился разговором с коллегой по «Королю Лиру» Иэном Маккелленом о своём опыте: «Я смирился с собственной сексуальностью, я специально не скрывал этого и всегда был честен. Просто никогда не было необходимости говорить об этом. Я думаю, что все мужчины-геи в индустрии испытывают чувство стыда».

Фильмография

Награды

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1988 году
Актёры Великобритании
Актёры театра Англии
Лауреаты премии Лоренса Оливье